Ны́да — название объектов в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа:

 Ныда — река
 Ныда — посёлок в устье р. Ныда
 Ныда — ж.-д. разъезд на линии Нов. Уренгой – Пангоды